Сио има више значења:
 Сио (Њујорк)
 Сио (Орегон)
 Сио (Охајо)